Юн Фоссе (; род. 29 сентября 1959, Хёугесунн, Ругаланн) — норвежский прозаик, поэт, драматург. Его драмы — из наиболее востребованных сегодня на сценах мира.

Биография 
Дебютировал в 1983 романом «Красное, чёрное», как драматический писатель — пьесой «И мы никогда не расстанемся» (1994). Преподавал литературу, занимался журналистикой. Автор нескольких стихотворных сборников, книг для детей.

Проза 
 Красное, черное, роман (1983)
 Плавучий дом, роман (1989)
 Свинец и вода, роман (1992)
 Две повести (1993)
 Меланхолия I, роман (1995) о жизни художника Ларса Хертервига
 Меланхолия II, роман (1996)
 Утро, вечер, роман (2000)
 Бессонница, повесть (2007)

Драмы 
 Имя (1995, премия Ибсена, Нестроевская премия)
 Кто-нибудь когда-нибудь всё-таки придёт (1996)
 Дитя (1996)
 Мать и дитя (1997)
 Сын (1997)
 Однажды летним днём (1998)
 Человек с гитарой (1999)
 Осенний сон (1999)
 Спи, мое дитя (2000)
 Зима (2000)
 После полудня (2000)
 Вариации на тему смерти (2001)
 Девушка на диване (2002)
 Сирень (2003)
 Мёртвые псы (2004)
 Сон (2005)
 Тени (2006)
 Я - ветер (2007)

Переводы на русский язык 
 Однажды летним днем

Признание 
Премия Ибсена (1996). Крупнейшая норвежская премия Браги (2005), Северная премия Шведской академии (2007), Международная премия Ибсена (2010) и многие другие национальные и зарубежные премии. Орден Святого Олафа (2005), Орден заслуг (2007). Сочинения Фоссе переведены на 40 языков. Критика называет его крупнейшим драматургом Норвегии после Ибсена.

Примечания

Литература 
 Stueland E. Å erstatte lykka med eit komma: essay om cesur, rituell forseintkomming i produksjonen til Jon Fosse. Oslo: Norske samlaget, 1996
 Christoffersen E.E. Jon Fosse. Århus: Århus Univ., Afdeling for Dramaturgi, Inst. for Æstetiske Fag, 2004
 Zern L. Das leuchtende Dunkle: zu Jon Fosses Dramatik. München: epodium-Verl., 2006
 Rafis V. Mémoire et voix des morts dans le théâtre de Jon Fosse. Dijon: Les Presses du reel, 2009

Ссылки 
 
  
 Йон Фоссе на сайте IMDB

Писатели Норвегии
Драматурги Норвегии
Лауреаты премии Браги
Лауреаты Международной премии Ибсена
Лауреаты премии «За литературу на новонорвежском»
Лауреаты премии «За детскую литературу на новонорвежском»
Лауреаты премии издательства «Аскехоуг»
Лауреаты премии Министерства культуры Норвегии «За детскую и юношескую литературу»
Лауреаты литературной премии Шведской академии